Os Pensos puede referirse a:

Os Pensos (Esgos), lugar y parroquia del concello de Esgos.
Os Pensos (Junquera de Espadañedo), parroquia del concello de Junquera de Espadañedo.